Slovo klíčení má více biologických významů:

 klíčení semene – proces, kdy semeno ukončuje fázi dormance (spánku) a vyrůstá z něj klíček
 termínu se však používá i pro rané fáze růstu hub, řas, lišejníků, mechorostů a kapraďorostů z výtrusu (spory)
 klíčení bakteriální spory
 klíčení pylové láčky.